R est la  lettre et la  consonne de l'alphabet latin.

Arts et culture

Littérature 
 « D'Ubu roi, la cinquième lettre du premier mot du premier acte » (à savoir le deuxième r de « Merdre ») est un des êtres « élus » que le Docteur Faustroll d'Alfred Jarry emporta dans son voyage.
 R est le nom de plume sous lequel Paul Landois a signé les articles « peinture », « sculpture » et « gravure » de l'Encyclopédie de Diderot et D'Alembert

Cinéma 
 R est un film danois réalisé par Tobias Lindholm et Michael Noer, et sorti en 2010.
 R est un des niveaux de classification MPAA pour les films américains.

Musique 
 R. est un album du chanteur de R'n'B R. Kelly

Sciences et techniques

Biologie 
 La lettre R désigne l'acide aminé arginine
 nervure radiale, dans le système Comstock-Needham de nommage des nervures des ailes des insectes.

Mathématiques 

 Le symbole ℛ (majuscule R de ronde, Unicode U+211B) représente l'intégrale de Riemann 	
 Le symbole ℜ (majuscule R gothique, Unicode U+211C) représente la partie réelle d'un nombre complexe 	
 Le symbole ℝ (R majuscule ajouré, Unicode U+211D) ou R (lettre R en gras) représente l'ensemble des nombres réels 	
 r ou R est souvent utilisé pour désigner le rayon d'un cercle ou d'une sphère 	
 On appelle par défaut r la raison d'une suite arithmétique ou géométrique

Informatique 
 R est un langage de programmation et un environnement d'analyse des données statistiques.
 R était un système de gestion base de données d'IBM
 En théorie de la complexité, R est une classe de problème de décision résolubles par une machine de Turing, c'est l'ensemble des langages récursifs. R est équivalent à l'ensemble des fonctions calculables.

Phonétique 
 La lettre R a donné naissance a plusieurs symboles de l'alphabet phonétique international :
 [r] représente la consonne roulée alvéolaire voisée.
 [ɹ] représente la consonne spirante alvéolaire voisée.
 [ɾ] représente la consonne battue alvéolaire voisée.
 [ɽ] représente la consonne battue rétroflexe voisée.
 [ɺ] représente la consonne battue latérale alvéolaire voisée.
 [ʀ] représente la consonne roulée uvulaire voisée.
 [ʁ] représente la consonne fricative uvulaire voisée.

Physique - Chimie 
 R est la variable attribuée à la résistance électrique.
 R est le symbole de la constante des gaz parfaits (≡ NA·k ≈ 8,314 472×10 ± 1,5×10 J·K·mol).
 r correspond au coefficient d'anisotropie très utile pour la mise en forme des pièces métalliques
 R représente un groupe alkyle quelconque en chimie organique
 R☉ est le symbole du rayon solaire, l'unité de longueur conventionnellement utilisée pour exprimer la taille des étoiles.

Unités 
 R (capitale) est le symbole du préfixe du Système international d'unités ronna ().
 r (minuscule) est le symbole du préfixe ronto ().
 °R ou °Ra est le symbole du degré Rankine.
 °R ou °Ré est le symbole du degré Réaumur.
 °R ou °Rø est le symbole du degré Rømer.
 R est le symbole du röntgen.
 R est le symbole du rayleigh (unité de luminance énergétique)
 r est le symbole de la révolution dans les unités de mesure (surtout anglaises) de vitesse angulaire comme la révolution par seconde (rps).
 R est le symbole de la résistance thermique.

Divers 
 Voir de R0 à R99
 la lettre russe Я (ia) ressemble à un R inversé

Vie pratique 

 La lettre R représente le rand, la monnaie sud-africaine.
 Le symbole ® (symbole de marque déposée, unicode U+00AE) sert à indiquer une marque déposée (de l'anglais registered).
 Le symbole monétaire ₨ (symbole roupie, unicode U+20A8) représente la roupie.
 Le symbole ℞ (ordonnances, unicode U+211E) représente une prescription.
 Le symbole ℟ (réponse, unicode U+211F) représente une réponse.
 La Mercedes-Benz Classe R est une voiture.